Film
 Knock on Wood (film), een film uit 1954
 de Engelse titel van La Chèvre, een Franse komediefilm
Muziek
 Knock on Wood (lied), een door Steve Cropper en Eddie Floyd geschreven soulnummer
 Knock on wood (album van Eddie Floyd), een muziekalbum uit 1967
 Knock on wood (album van Amii Stewart), een muziekalbum uit 1979